Esistono due comuni francesi con questo nome

 Chaudefontaine – Doubs
 Chaudefontaine – Marna